Ikki (一輝, lueur) est le chevalier Phénix dans le manga Saint Seiya. Il est réputé comme étant le plus puissant chevalier de bronze, non pas pour ses compétences au combat, mais pour son pouvoir de résurrection. Il est le plus tourmenté des chevaliers de bronze: veuf, solitaire, tiraillé entre le bien et le mal. Il a dù décupler sa haine en allégeance au mal en échange de l'immortalité, sa formation sur une île volcanique l'a préparé à la chaleur de l'enfer où il fait des séjours réguliers. Cependant son allégeance à Athéna le pousse au repentir. Il tire sa force du feu, ce pourquoi il régénère son énergie en méditant au bord de son lac de lave.

À l’origine gentil grand frère protégeant son petit frère Shun, son entraînement sur l’île de la Reine Morte (Death Queen Island en version originale) l’a totalement changé.  Devenu le chef des Chevaliers Noirs, il devient un émissaire du Sanctuaire mais vise rapidement à s’emparer de l’armure d'Or du Sagittaire et à conquérir le monde. Le tournoi intergalactique sera pour lui l’occasion de dérober l’armure d'Or, qu’il répartit parmi ses sbires. Ceux-ci sont cependant éliminés par les Chevaliers de Bronze.

Il est vaincu par Seiya aidé par le bouclier du dragon de Shiryu, qui vient se fixer sur son bras gauche, la chaîne d’Andromède de Shun, sur son bras droit et par la glace de Hyôga qui se mêle aux météores de Pégase. Ikki se décide alors à leur raconter son séjour sur l'île de la Reine Morte. Son maître ne fait que lui enseigner la haine. Un jour, Ikki se lie d'amour avec sa fille, qui sera tuée par son père afin de décupler la haine du disciple. Une fois repenti, Ikki se range dans le camp de Saori. Le grand Pope trahi envoie Docrates et ses hommes, et Ikki se sacrifie pour permettre aux quatre chevaliers de s'enfuir avec le heaume de l'armure d'Or.

Ikki revient à la vie lors de l'affrontement entre Shun et le chevalier des flammes (série télévisée). Il continue à se battre, en surgissant au moment où ses camarades semblent dépassés, et spécialement si son frère est menacé. Il apparaît peu et passe la plupart de son temps à régénérer son énergie en méditant au bord du lac de lave du volcan de l'île de la mort. Mais il perturbe le chevalier des Gémeaux lorsque celui-ci affronte Shun dans la troisième maison, puis Seiya dans l’affrontement final dans la chambre du Grand Pope. Il gagne plusieurs batailles décisives, notamment en paralysant Shaka, contre le sacrifice de ses  afin d'atteindre le septième.

Toutefois, comprenant le fardeau de l’armure d’Andromède à son possesseur (le sacrifice), il tente de tuer Shun, lorsque celui-ci est possédé par Hadès afin de sauver le monde. Ce fut un échec, Ikki ne réussissant pas à frapper son propre frère.

Par ailleurs, la cosmo-énergie d’Ikki est considérée comme étant très agressive notamment par les généraux de Poséidon et les spectres d’Hadès. Il n'est pas le plus fort des chevaliers d'Athéna au combat, mais son pouvoir d'immortalité le rend invincible. Il portera d’ailleurs temporairement l’armure d’or du lion, pour lutter contre Thanatos.

Il est, avec Hyôga, le seul Chevalier de Bronze à savoir qu’ils sont tous de vrais frères. Il est aussi le premier homme à avoir été assez fort pour trouver et revêtir l’armure de Bronze du Phénix. (seulement selon l'hypermyth, pas dans le manga)
Dans la série d’animation, seuls Ikki et Shun sont déclarés frères à part, contrairement au manga où tous les Chevaliers de Bronze sont les enfants de Mitsumasa Kido, Shun et Ikki étant quand même de la même mère.

Son armure est la seule de la Chevalerie à avoir un grand pouvoir de reconstitution, renaissant de ses cendres à chaque fois, tel le phénix légendaire. De ce fait, Ikki a gagné la réputation d’être lui-même immortel, comme son armure. Ikki est en apparence un personnage froid et tourmenté, pour qui la vie et la mort ont perdu leur sens. Mais il conserve malgré tout des sentiments, même s’il est peu porté à les exprimer.
D’abord devenu fou et mauvais, manipulé par le grand Pope, il s'attaque aux chevaliers d'Athéna, mais ses séjours réguliers en enfer le purifient. Après son premier retour il songe surtout à aider son frère Shun, puis au fur et à mesure qu’il meurt et ressuscite, il devient un chevalier loyal envers Athéna et lui voue une obéissance aveugle même s’il continue à agir indépendamment des autres chevaliers.

Saint Seiya Next Dimension

Ikki est aussi un personnage dans le manga suite de la série classique, c'est-à-dire Saint Seiya: Next Dimension. Il rejoint Shun dans le passé pour sauver Seiya, et Aïolia le désigne comme successeur.

Voix 
Sa voix en version japonaise fut celle de Hideyuki Hori et Katsuyuki Konishi à partir de 2005. Ikki enfant était joué par Noriko Uemura dans la partie Sanctuaire et Machiko Toyoshima dans la partie Hadès.

Sa voix en version française fut principalement celle d’Henry Djanik. Georges Atlas (épisode 41), Serge Bourrier (épisode 72 et film Lucifer), Michel Vigné (film Abel), Bruno Dubernat (jeu vidéo), David Pion (épisode 5 de la partie Hadès) et Bruno Magne (les autres épisodes d'Hadès) l'ont également doublé.

Ikki enfant est joué par Laurence Crouzet (épisode 23), Joëlle Fossier (épisode 7), Marc François (épisode 33), Valérie Nosrée (partie Hadès) et Virginie Ledieu.

Techniques 
   : Technique qui permet de plonger l'adversaire dans une hallucination déstabilisante, ou bien lire dans sa mémoire ses secrets inavouables: (Kanon et Mime). Dans la version française, elle est appelée « Fantôme du Diable » puis « Illusion du phénix » dans la série. Dans les films, son nom était « Illusion du Fantôme » dans le premier et « Fantôme du phénix » dans le quatrième.
 Les  : son poing dégage un souffle de feu puissant, capable de détruire à longue distance les bâtiments et les armures excepté celles en or. Dans la version française, elle connut plusieurs traductions.
 L'envol du phénix. Variante de la technique précédente avec deux poings, permet de tuer deux adversaires en un coup.

Armures 

Au cours de la série, Ikki est amené à porter d’autres armures que celle de Phénix :
 Bronze : Phénix ( de bronze,  de bronze et  de bronze)
 Or : Lion
 Divine : Phénix

Référence 

Chevaliers de Bronze